Miel de avispas puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa arvensis.
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Anchusa undulata.